Laurence Jousserandot est une journaliste française née le  à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et exerçant à France Info.

Diplômée de l'IPJ en 1993, elle a longtemps présenté les journaux de 7 minutes sur cette antenne avant de se voir confier la présentation de la tranche midi- à l'automne 2005 à la suite du départ de Guillaume Vanhems.

Journaliste française du XXIe siècle
Naissance à Neuilly-sur-Seine
Naissance en juillet 1967
Naissance dans le département de la Seine